В после́дний раз:

 «В последний раз» — русская версия испанской песни Por qué te vas.
 «В последний раз» () — американский фильм (2006).